Караджиу може да се отнася за:
 Тома Караджиу
 Матилда Караджиу Мариоцяну